Славный — многозначный термин:
 Славный — посёлок сельского типа в Тверской области
 Славный — посёлок городского типа в Тульской области

 Славный (большой противолодочный корабль)